Изотопы калия — разновидности химического элемента калия с разным количеством нейтронов в атомном ядре. Известны изотопы калия с массовыми числами от 33 до 59 (количество протонов 19, нейтронов от 14 до 40) и 5 ядерных изомеров.

Природный калий представляет собой смесь трех изотопов. Двух стабильных:
 39K (изотопная распространённость 93,258 %)
 41K (изотопная распространённость 6,730 %)
И одного нестабильного, но с большим периодом полураспада:
 40K (изотопная распространённость 0,012 %), период полураспада 1,25 лет.
Благодаря радиоактивности 40K природный калий обладает удельной активностью около 31 кБк/кг. Самым долгоживущим из остальных радиоизотопов является 43K с периодом полураспада 22,3 часа.

Калий-40 

40K распадается по одной из трех схем:
 Бета-распад: вероятность 89,28 %, дочерний изотоп стабильный 40Ca.
 Электронный захват: вероятность 10,72 %, дочерний изотоп стабильный 40Ar.
 Позитронный распад: вероятность 0,001 %, дочерний изотоп стабильный 40Ar.
Значимость калия-40 определяется его определяющим вкладом в собственную радиоактивность биологических тканей, содержащих природный калий. Ввиду наличия калия-40 в теле человека природная радиоактивность человеческого организма составляет 4—5 кБк. Это примерно 80—85 % собственной радиоактивности организма. Оставшаяся часть обусловлена в основном изотопом 14С. Среднегодовая эффективная эквивалентная доза, получаемая человеком в результате распада калия-40 в тканях организма, составляет 0,18 мЗв.

Соотношение калия-40 и аргона-40 используется в  абсолютного возраста минералов в геохронологии.

Таблица изотопов калия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы калия